Min vän Charlotte kan syfta på:

 Min vän Charlotte – nyöversättning av en barnbok av E.B. White som publicerades 1952, se Fantastiska Wilbur
 Min vän Charlotte – en amerikansk animerad film från 1973 baserad på boken Fantastiska Wilbur, se Fantastiska Wilbur (film)
 Min vän Charlotte (film, 2006) – en tysk-amerikansk delvis datoranimerad filmkomedi från 2006, originaltitel Charlotte's Web